Ao longo da história, atuaram diversos Futebolistas pelo Grêmio Esportivo Brasil. Entre os maiores ídolos da história do clube estão Galego, Cléber Gaúcho, Murtosa, Joaquinzinho, Hélio Vieira, Luizinho Vieira e Nena.

O goleiro Danrlei, ex-Grêmio, embora não tenha construído sua carreira no Brasil, foi talvez o jogador de maior destaque na carreira a atuar pelo clube de Pelotas. Ele estava no acidente que ocorreu em 15 de janeiro de 2009, com um ônibus da equipe. O mesmo acidente vitimou Claudio Milar, considerado o maior ídolo do clube.

Por ano

2015 

Comissão técnica
 Atualizado em 18 de dezembro de 2015.

2016 
Atualizado em 6 de novembro de 2016.

</small>

2017

Transferências iniciais 

|}

Técnicos 
Grandes técnicos que já passaram pelo Brasil:

  Paulo de Souza Lobo (Galego)
  Felipão
  Mano Menezes

  Celso Roth
  Cuca
  Valmir Louruz

  Rogério Zimmermann

!
Brasil